Ливади́тис () — греческая фамилия. Известные носители:

  (1934–2005) — греческий актёр.
 Ливадитис, Тасос (1922—1988) — греческий писатель и поэт.